Swarzenski ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Swarzenski (1876–1957), deutscher Kunsthistoriker
 Hanns Swarzenski (1903–1985), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker